Thrash and Burn European Tour 2010 — европейский музыкальный дэт-метал фестиваль, проходивший с 9 апреля по 2 мая 2010 года. Выступления участников пришли в 23 городах 11 европейских стран. Фестиваль возглавила американская дэт-метал группа Dying Fetus.

Спонсорами мероприятия выступили немецкий производитель одежды Imperial Clothing, а также Metal Hammer, Fuze, Legacy, Metal.de.

Участники 
В фестивале приняли участие следующие коллективы:
 Beneath the Massacre;
 Dying Fetus;
 Man Must Die;
 Origin;
 Revocation.

Даты тура 

¹ без Man Must Die
² только Beneath the Massacre и Dying Fetus

См. также 
 Thrash and Burn European Tour 2009
 Thrash and Burn European Tour 2011

Примечания

Ссылки 
 Thrash and Burn European Tour 2010 на myspace.com

Рок-фестивали